Сидхарт Малхотра (, Делхи, 16. јануар 1985) индијски је филмски глумац.

Филмографија 

|-
| 2012 || Студент године || Student of the Year || Рохан Нанда ||
|-
| 2014 || || -{Hasee Toh Phaseev}- || Нихил Харадваџ ||
|-
| 2014 || Зликовац || -{Ek Villain}- || Гуру Пратап Синх / Дипу ||
|-
| 2015 || Браћа || -{Brothers}- || Монти Фернандеc ||
|-
| 2016 || Капур и синови || -{Kapoor & Sons}- || Арџун Капур ||
|-
| 2016 || || -{Baar Baar Dekho}- || Џаj Варма ||
|-
|}

 Награде 
 Филмфер награде 
 Номинован
 2013. – Филмфер за за најбољег мушког дебитанта у филму Студент године''

Извори

Спољашње везе 

 Званични Твитер профил
 

Рођени 1985.
Индијски глумци